Clotilde Ignacia Acosta Badaluco (Mar del Plata, 3 d'octubre de 1940), més coneguda com a Nacha Guevara, és una cantant, actriu i directora teatral argentina.

Va néixer amb el nom de Clotilde Acosta. Va estudiar Dansa clàssiques i Actuació En el Teatre Colón, va ser model i va fer teatre dirigida per Juan Silber en Bojos d'estiu de Gregorio de Laferrère el 1968. Als 28 anys, després d'una breu carrera com a actriu en teatre independent i en petites intervencions cinematogràfiques, es presenta en el teatre Payró amb un espectacle experimental de cançons titulat Nacha de nit. Un any més tard, el 1969 va arribar Anastasia Volguda al costat del seu company Alberto Favero, músic d'extracció clàssica que va compondre la Suite Trane en homenatge a John Coltrane i que l'acompanyarà durant la seva carrera. Estudia cant i es perfecciona amb la mezzosoprano i pedagoga Susana Naidich.

L'espectacle, integrat amb versions lliures de cançons de Jacques Brel, Boris Vian, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Tom Lehrer, Violeta Parra i els argentins Griselda Gambaro, Julio Cortázar, Jorge de la Vega i Ernesto Schoo atacava de manera irreverent i despietada les institucions i costums, escandalitzant al públic porteño que acudia al «temple de l'avantguarda argentina» dirigit per Jorge Romero Brest. Anastasia volguda va rebre l'esment com l'«espectacle de l'any» atorgat per la revista Primera Plana i va aparèixer en la portada del seu primer LP asseguda en un vàter.

Amb L'exèrcit de la nova cançó, Les dames de beneficència, Un bon parell de puntades i El temps no té gens que veure basats en la cançó protesta argentina integrarà el grup d'artistes format amb
Oscar Araiz,
Nora Blay,
Oscar Bony,
Norman Briski,
Jorge de la Vega,
Jorge Schussheim,
León Ferrari,
Antonio Gasalla,
Ernesto Deira,
Edda Díaz,
Nicolás García Uriburu,
Edgardo Giménez,
Kado Kostzer,
Jorge Lavelli,
Julio Li Parc,
Els Luthiers,
Ròmul Macció,
Marilu Marini,
Marta Minujín,
Horaci Molina,
Marikena Monti,
Luis Felipe Noé,
Eduardo Pavlovsky,
Carlos Perciavalle,
Enrique Pinti,
Dalila Puzzovio,
Clorindo Testa,
Susana Rinaldi,
Humberto Rivas,
Josefina Robirosa,
Alfredo Arias,
Iris Scaccheri,
Renata Schussheim,
Antonio Seguí, etc.

El 1970, la dictadura militar de Onganía va clausurar l'Institut Vaig donar Tella i Nacha passa al underground del cafè-concert, canta en la mítica La botica de l'àngel d'Eduardo Bergara Leumann (on va parodiar a Llibertat Lamarque i altres cantants), en El gall coix de Lli Patalano, en La Fusa de Punta de l'Est i La ceba en Mar del Plata, on -per una qüestió de gelosia professional- va agredir a Marcos Mundstock, integrant del grup Els Luthiers, fet pel qual va ser sentenciada a dos mesos de presó en suspens per falta d'antecedents.

Personatge polèmic en programes d'opinió en televisió prossegueix amb una sèrie de recitals de major envergadura vocal i compromís ideològic amb cançons sobre poemes de Pablo Neruda, José Agustín Goytisolo i de la fructífera col·laboració amb l'escriptor uruguaià Mario Benedetti musicalizados per Favero, l'àlbum Cançons per als meus fills i un espectacle en el teatre IFT amb el nom d'Aquest any va ser el que va anar sobre textos propis i de Tom Lehrer, Juca Chávez, Nicolás Guillén i uns altres satirizando l'esdevenir nacional i mundial.

El 1973 i 1974 en el remodelat per a cafè-concert, Teatre Margarita Xirgu de Buenos Aires presenta Les mil i una Nachas. Un music-hall d'inusuals característiques per a Buenos Aires on cantava setze personatges en un espectacular marc de l'escenògraf Claudio Segòvia, amb coreografia d'Embolica Jelín i orquestra dirigida per Favero que també participava en alguns sketches.

Aquesta revista musical va presentar a un públic més ampli altra Nacha Guevara, menys combativa, igualment satírica i que demostrava la combinació dels seus talents de cantant, actriu i ballarina. Obté el premi «Estavella 1973» dels crítics de l'Informe de l'Espectacle cimentant una percepció diferent de la seva activitat artística.

Exili 

El primer exili de l'artista va tenir lloc a l'octubre de l'any 1974 tornant a Argentina mesos després.
El 1975 va realitzar una versió augmentada i modernitzada de les Mil i una Nachas en el nou complex teatral Estels però, després de l'assaig general i abans de l'estrena va esclatar una bomba en el teatre, matant a un operari i deixant nombrosos ferits.

Simultàniament, va ser amenaçada de mort al costat d'altres vint-i-sis artistes, per l'organització terrorista de dreta Triple A. Va abandonar el país amb Favero i els seus tres fills, Ariel, Gastón i Juan Pablo (de Anteo del Mastro, Norman Briski i Favero respectivament) instal·lant-se primer a Perú i després a Mèxic, on va rebre el Premi Especial 1975 de la Unió de Crítics i Cronistes de Teatre (de Mèxic).

Va recórrer el continent iberoamericà amb Nacha de nit i participà en el 2.º Festival Internacional de Teatre de Sao Paulo. El seu èxit a Brasil l'obliga a quedar-se tres mesos més del previst. Incorpora temes de Pablo Milanès, Silvio Rodríguez, Gian Franco Pagliaro, Mike Porcel i Amaury Pérez i es presenta en el Teatre Hubert Le Blanc, a l'Havana (Cuba). A Espanya va estrenar en el Teatre Valle-Inclán de Madrid romanent en cartell nou mesos consecutius.

Entre 1978 i 1982 es va establir a Espanya (on va gravar discos i va fer nombroses gires) amb visites periòdiques a Nova York on va interessar al productor i director teatral Harold Prince que la introdueix al mercat estatunidenc amb presentacions a Nova York, Washington i Chicago. Per aquella època i per l'entorn en el qual es movia, va entrar en contacte amb la càbala.

Retorn a l'Argentina 
El 1984 va tornar a l'Argentina amb el restabliment de la democràcia. Amb Aquí estic marca una tornada important que demostra el seu creixement artístic i l'assimilació de l'experiència internacional. Reedita i recopila els seus treballs discogràfics: els de Argentina dels anys seixanta i setanta i els d'Espanya en el seu primer disc argentí en nou anys. Amb el seu nou àlbum d'estudi, Els aneguets lleigs, aconsegueix un dels èxits més grans de la seva carrera amb clàssics com Vam ser els aneguets lleigs, La meva ciutat, Torno i Per què cantem.

El 1986 presenta en el Teatre Maipo una altra visió d'Eva Perón en un musical completament oposat a l'Evita d'Andrew Lloyd Weber (del que canta en recitals la cançó No ploris per mi, Argentina) signat per Pedro Orgambide i amb música de Favero: Eva, que obté un respectable èxit.

Retorna al cinema com a actriu en un paper secundari en Miss Mary de María Luisa Bemberg i el 1989 filma Quatre cares per a Victòria d'Oscar Barney Finn sobre l'escriptora Victoria Ocampo (les altres tres Victòries són Carola Reyna, Julia von Grolman i Xina Zorrilla).

El 1991 aborda el seu treball més qüestionat, Heavy Tango, que va fusionar tango amb altres ritmes. En ell va compartir un duo amb Tita Merello, l'últim registre musical de la famosa artista. També aquest any va treballar a Sevilla, va gravar diversos programes de televisió al costat del periodista Jesús Quintero i va realitzar una sèrie d'actuacions amb motiu de la EXPO 92.

En els finals del , promou una aproximació ecològica i espiritual (ioga, meditació, autoajuda estilo Deepak Chopra, etc.) en programes de televisió com M'agrada ser dona (1993).

Nacha Guevara va presentar Nacha Guevara 100 %: del Vaig donar Tella al 2000 en el qual va repassar 20 anys de carrera.

L'última dècada 

El segle XXI la troba com a figura mediàtica fermament establerta que gaudeix del respecte dels qui la van veure créixer com a artista i dels joves que admiren la seva energia i assoliments artístics. Els últims anys han estat dominats per importants muntatges escènics com el que va presentar a Espanya de gener a maig de 2000, La vida en temps de tango (en el 2000 també), una altra fita en la seva carrera. En 2002, va presentar en el Teatre Calderón de Madrid 60 anys no és gens.

L'any 2002 va marcar el llançament del seu llibre 60 anys no és gens, publicat per editorial Planeta a Espanya, un èxit de vendes mereixedor del Premio Goig. L'agost de 2002 va realitzar l'estrena mundial de Què em van a parlar d'amor, xou musical que reuneix cançons d'amor de grans autors, en el Festival Internacional de Teatre i Dansa d'Illes Canàries. Al setembre i octubre d'aquest any va realitzar una gira per Mèxic amb l'espectacle La vida en temps de tango.

En el 2003 va tornar al carrer Corrents de Buenos Aires, al Teatre El Nacional amb Què em van a parlar d'amor, amb el qual va sortir de gira per Argentina i Uruguai i el Festival Internacional de Tamaulipas (Mèxic, octubre de 2003) i el Festival Internacional de Teatre de Monterrey (Mèxic, novembre de 2003). També va visitar amb ell Puerto Rico i Xile, actuant per primera vegada en aquest país.

A l'any següent es va unir al músic i compositor Lito Vitale per crear Passion, un xou de cançons eclèctiques, que passaven d'un tango, a un ària o a una canzonetta.

El 2004 va interpretar en la telenovel·la Pare Coratge a una cantant lírica, pel qual va guanyar el premi Martin Fierro com la Millor Actriu Convidada. En 2005 va protagonitzar l'obra teatral del Graduat al costat de Felipe Colombo, romanent nou mesos en cartell, amb excel·lents crítiques. Va participar en el cicle televisiu Botins, paper pel qual va anar novament candidata un premi per a Millor Actriu, i en el cicle televisiu Dones assassines, on va personificar a la envenenadora argentina Yiya Murano. Va protagonitzar la tira de Canal 9 de Buenos Aires El temps no per i en la revista Un país de revista.

Durant 2007 va ser jurat del reality xou Coronats de glòria, concurs on es pretén escollir al millor representant i cantant de folklore argentí.

En 2008 va estrenar l'obra Eva, el gran musical argentí a Buenos Aires i Teatre Argentí de la Plata, una re elaboració del musical Eva de 1986.

En 2011, estrena un espectacle en homenatge a Tita Merello on l'encarna.

En 2013 va ser jurat del reality cridat L'artista de l'any emès per Canal 13.

Entre 2014 i 2015, Guevara va ser convocada per a jurat en Ballant per un Somni, conduït per Marcelo Tinelli.

Participació política 
El 1999 va tancar l'acte de campanya presidencial de la fórmula Duhalde-Ortega, personificada com Eva Perón i va cantar No ploris per mi, Argentina i la Marxa Peronista en l'Estadi Monumental.

El primer de juny del 2004 els diaris van anunciar el nomenament de Nacha com a directora executiva del Fons Nacional de les Arts, càrrec que no existia en l'organigrama del fons. Malgrat això l'11 d'agost va renunciar al càrrec que encara no havia assumit a causa de la falta de pressupost per finançar el sou de la futura directora executiva.

En 2009 es va presentar com a candidata a diputada nacional per a les eleccions legislatives d'aquest any ocupant el tercer lloc en la llista del Front Per a la Victòria, recolzant a Néstor Kirchner. La fórmula va perdre però igual la va fer entrar al Congrés. A dies d'assumir la seva banca de diputada va renunciar. Sobre aquest tema, Nacha va comentar que: va ser Patrícia Vaca Narvaja la responsable de la seva primerenca sortida de la vida polítíca, tenint en compte que va ser aquesta qui li va assenyalar: "aquest (per la Cambra de diputats de la Nació Argentina) no és un lloc per a lliurepensadors". La resposta de Guevara a aquest comentari va ser: "això es va acabar" El seu lloc ho va ocupar Juliana Vaig donar Tullio, amb qui es va reunir «a l'efecte d'interioritzar-la dels projectes en els quals ha treballat tot aquest últim temps» i va assegurar que ella seguirà treballant des del seu «lloc de ciutadana».

Filmografia 
 Croades (2011).
 El costat fosc del cor 2 (2001).
 Herois i dimonis (1999).
 No et moris sense dir-me on vas (1995).
 El costat fosc del cor (1992).
 Funes, un gran amor (1992).
 Quatre cares per a Victoria (1989).
 Nacha 100 % del Vaig donar Tella al 2000 (1988).
 Miss Mary (1986).
 Nacha Guevara (1978).
 L'estrany del pèl llarg (1970).
 Juan Lamaglia i Sra. (1970).
 Ufa amb el sexe! (1968).
 Com seduir a una dona (1967).

Televisió

Discografia 
 Nacha Guevara... canta (1968). Segell Olympia
 Anastasia volguda (1969). Segell Olympia
 Mezzo Soprano (1969). Segell Olympia
 Nacha Guevara (1970). Segell Music hall
 Aquest és l'any que és (1971). Segell Music hall
 Nacha canta a Benedetti (1972). Segell Music hall
 Cançons per als meus fills (1973). Segell Music hall
 Les mil i una nachas (1974). Segell Microfon, gravat en el Teatre Margarita Xirgu
 Nacha Guevara En Viu (Teatre Hidalgo, Mèxic; 1975). Segell NCL, gravat en el Teatre Hidalgo
 Nacha Guevara canta a Benedetti (En viu en el Col·legi de Mèxic; 1976). Segell NCL
 Aquesta Nit en Viu (1976). Segell NCL Cigarron, editat a Caracas, Veneçuela
 Amor de ciutat gran (1977). Segell Hispavox
 Nacha de nit. En Viu amb Alberto Favero (1977). Segell Hispavox
 Per quan em vagi (1978). Segell Hispavox
 Els seus primers enregistraments (1978). Segell Hispavox
 Nacha canta a Benedetti, En Viu amb Mario Benedetti i Alberto Favero en el Teatre Hubert Li Blanc, l'Havana, Cuba (En el teatre Hubert Li Blanc, de l'Havana, 1979). Segell Hispavox
 Aquí estic (1981). Segell Hispavox, Això és teatre és gravat en el Teatre Salamanca, en l'espectacle Nacha.
 Viva Sevilla (1982). Segell Hispavox
 Aquí estic (Edició Argentina, 1984). Segell Hispavox i Music hall,
 Els Aneguets lleigs (1984). Segello CBS Columbia
 Nacha de nit (Teatre Hidalgo, Mèxic; 1985). Segello CBS Columbia
 Eva, El gran musical argentí (1986). Segello CBS Columbia
 Nacha Guevara en concert (en el Teatre Coliseu de Buenos Aires Gravat el 1985; Editat el 1988). Segello CBS Columbia
 Heavy Tango (1991). Segell RCA, Che, bandoneón només té un Instrumental i és gravat amb relats de Tita Merello i Es diu de mi és gravat amb ella, El choclo té el seu ressò.
 La vida en temps de tango (2000). Segell Fonomusic, gravat en el Teatre de la Vila
 Història del soldat (guanyador del Grammy Llatí; 2002). Segell DDR

Espectacles en teatre 
 Bojos d'estiu (Buenos Aires, 1965). Primer Espectacle de Nacha Guevara, amb Gregorio Laferrere estrenat en el Teatre General Sant Martín
 Opus (Buenos Aires, 1965). Gran Espectacle de Nacha Guevara en el Teatre El Nacional, i després en l'Estadi Lluna Park, sent est el primer èxit de Nacha Guevara com a Artista
 Artaud-66 (Buenos Aires, 1966). Teatre Payró I Institut Vaig donar Tella
 Mens sana in corpore sa (Buenos Aires, 1966). Estadi Diego Armando Maradona i Institut Vaig donar Tella
 Hamlet (Buenos Aires, 1967). Teatre Sant Martín
 Delicat equilibri (Buenos Aires, 1967). Institut Vaig donar Tella
 L'hortalissa (Buenos Aires, 1968). Espectacle on Nacha Guevara va dedicar el seu Vegetarización, com fent-li un 'tribut' a aquelles Fruites i Verdures que feien que fora Vegetariana, estrenat en el Teatre Margarita Xirgu, després en l'Institut Vaig donar Tella i finalment en el Teatre Metropoliatan Citi.
 Caramela de Santiago (Buenos Aires, 1968). Teatre Blanca Podestá
 Nacha de Nit (Buenos Aires, 1968) Primer espectacle de Nacha Guevara com a cantant en l'Institut Vaig donar Tella.
 Cal ficar la pota (Buenos Aires, 1968) Espectacle on forma part de la pel·lícula Ufa! Amb el sexe en el Teatre Regina amb Alberto Favero.
 Anastasia volguda (Buenos Aires, 1969) Èxit de Nacha Guevara en l'Institut Vaig donar Tella
 No cal robar sabates (Buenos Aires, 1970) Va repassar l'èxit de Anastasia Volguda en els últims dies de l'Institut Vaig donar Tella.
 El Maipo està «piantao» (Buenos Aires, 1970) El seu personatge en l'obra era de còmica i cantava 5 cançons que eren Diamants en almívar, Maltratame Johnny, L'ullal, Un bon parell de puntades i El temps no té gens que veure en el Teatre Maipo (Revista).
 Aquest és l'any que és (Buenos Aires i Montevideo, 1971). Espectacle estrenat el 14 de juny de 1971 sota l'auspici del Centre d'Arts i Ciències, estrenadoes en el Teatre Margarita Xirgu (Buenos Aires) i Teatre IFT (Montevideo).
 Aquest és l'any que va ser (Montevideo, 1972). Primer Espectacle internacional (sense que també s'estreni a Buenos Aires) de Nacha Guevara, aquesta vegada a Montevideo, Uruguai en el Teatre IFT.
 Nacha canta a Benedetti (Buenos Aires i Montevideo, 1972/73). Teatre Margarita Xirgu i Teatre IFT
 Les mil i una Nachas (Buenos Aires, 1973/74). Teatre Margarita Xirgu (Gravat en LP).
 Nacha de nit (Mèxic, 1975; Madrid, Caracas, São Paulo, Rio de Janeiro, Mèxic, 1976; Madrid, 1976-77; Gira espanyola i New York, 1977-78; Ciutat de Mèxic, Nova York, Chicago, 1978; Nova York, 1979). Mèxic: Teatre Hidalgo. Espanya: Teatre Valle-Inclán. Estats Units: Teatre Saint-James, Teatre Saint-Nicholas i en el Manhattan Teaster Club.
 Nacha canta a Benedetti (Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1975) Col·legi de Mèxic
 Les mil i una Nachas (Buenos Aires, Argentina, 1976) (Espectacle cancel·lat) Espectacle cancel·lat per una bomba en el teatre de la Triple A matant a un operari del teatre i a nombrosos ferits.
 Nacha canta a Benedetti (l'Havana, 1979). En Viu amb Mario Benedetti i Alberto Favero en el Teatre Hubert Li Blanc (Casa de les Américas) (Gravat en LP).
 An evening with Nacha (Chicago i Nova York, 1979).
 Nacha (Bogotà, Ciutat de Mèxic, Madrid, Barcelona i Sant Joan, 1980). Espectacle presentat en la TV.
 Nacha Guevara (Madrid, València, 1981). Teatre Valle-Inclán
 Nacha (Madrid, 1981). Teatre Valle-Inclán Espectacle estrenat únicament a la ciutat de Madrid
 Aquí estic (Madrid, 1981). 6 úniques funcions per a aquest espectacle en el Teatre Salamanca
 Aquí estic (l'Havana i Madrid, Cuba i Espanya, 1982) 2º versió de l'espectacle Aquí estic estrenats a Cuba, en el Teatre Hubert Li Blanc i a Espanya: en el Teatre Salamanca, el Teatre Valle-Inclán i el Teatre Calderón de Madrid.
 Nacha (Washington, 1982) Miscellaneous li va lliurar el Premi Performance of the year (Rendiment de l'any) per Nacha per aquest xou.
 Nacha at the Top of the Gate (Nova York, 1983) Últim musical-concert de Nacha als Estats Units.
 Aquí estic (Buenos Aires, 1984). Espectacle estrenat en el Teatre Lola Membrives i en el Teatre Coliseu per un breu període.
 Nacha de nit, Un mes en el Maipo o Nacha de nit (Buenos Aires i Ciutat de Mèxic, Argentina i Mèxic, 1985). Temporada en el Teatre Maipo i en el Teatre Hidalgo.
 Nacha en concert (Buenos Aires, 1985). Concerts realitzats en el Teatre Coliseu (Gradado en LP el 1988).
 Eva, el gran musical argentí (Buenos Aires, 1986-1987). Musical que Nacha interpreta la senyora Eva Perón estrenat el mes de maig de 1986, i estant nou mesos en cartellera, estrenat en el Teatre Maipo.
 Cabaret (Espectacle cancel·lat) (Buenos Aires, 1987) Teatre Metropolitan.
 Nacha 100 % del Vaig donar Tella al 2000 (Buenos Aires, 1988). Espectacle de Nacha Guevara en el Paladium després de l'allunyament de Cabaret el 1987, hi ha un especial que li va fer TVE l'any 1989, que dura aproximadament 1 hora.
 Nacha (Buenos Aires, Gira argentina, 1989-1990). Espectacle de Nacha Guevara i Alberto Favero com convidat, primer en el Teatre Opera i, després, en el Teatre Coliseu.
 Nacha Guevara in Concert (Buenos Aires, Gira llatinoamericana, São Paulo, Rio de Janeiro i Sant Joan, 1990-1991). Espectacle on a Puerto Rico li van fer un especial (com el 1989 a Espanya) que es tractava quan van estrenar l'espectacle a Puerto Rico, i a Brasil es va estrenar en el Memorial d'Amèrica Llatina, inaugurando una sala de teatre circular.
 Heavy Tango Tour (Buenos Aires, Rosario, Còrdova, Sevilla i Màlaga, 1992). A Buenos Aires es va estrenar en el Teatre Coliseu i a Sevilla va formar part de l'àlbum EXPO SEVILLA 92' i va ser la primera vegada que Nacha Guevara estreno un espectacle a la ciutat de Màlaga.
 Nacha de nit (Buenos Aires, Còrdova, Rosario, Sao Paulo, Rio de Janeiro i Ciutat de Mèxic, Argentina, Brasil i Mèxic, 1995) (Buenos Aires, Argentina, Gira argentina, 1996) 1995: Espectacle on Nacha Guevara tornava a Mèxic 10 anys després després de Nacha de nit (1985). 1996: Espectacle que per fi Nacha Guevara fes un espectacle en una ciutat, en un sol teatre, sense presentar-ho en la TV (ja que Aquí estic (1984) i EVA, el gran musical argentí (1986), fossin presentades al programa Badia & Cia conduït per Juan Alberto Badía, l'última vegada havia estat en l'espectacle Nacha l'any 1982 als Estats Units), espectacle estrenat en el Teatre Ateneu i en el Teatre Blanca Podestá.
 Nacha canta a Benedetti (Buenos Aires, Temporada 1997-1998). Espectacle on hi havia nous poemes feta cançons (cançons compostes) pel trio Benedetti-Nacha-Favero, per exemple: Botella al mar, Aniversari i No et salvis, també algunes que fa molts anys que no cantava, per exemple Lent, però ve (1990, Nacha Guevara in Concert), Guarderia (1979, Nacha canta a Benedetti), La balada de l'empleat nou (1979, An evening with Nacha), Anem plegats (1979, Nacha canta a Benedetti), Em serveix i no em serveix (1974, Les Mil i Una Nachas), Encara (1979, Nacha canta a Benedetti), Aquí no hi ha cel (1996, Nacha de nit), Que riu? (1979, Nacha canta a Benedetti), Aquesta és la meva casa (1989), Torno (1985, Nacha Guevara en concert), Perquè cantem (1990) i Si el plor fos pluja (1977, Amor de ciutat gran). Últim Nacha canta a Benedetti fins a l'actualitat estrenats en el Casal de Catalunya a Buenos Aires (Teatre Margarita Xirgu) i Teatre Concert.
 Nacha canta a Discépolo (Buenos Aires, 1999). Espectacle que Nacha cantava amb arranjaments de Néstor Marconi i orquestra de senyoretes en el Club del Vi i Cementiri de Chacarita.
 En el 2000 també. La vida en temps de tango (Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, València, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, Caracas, 2000; Gira mexicana, 2002). Barcelona: Teatreneu Madrid: Teatre Valle-Inclán i Teatre Calderón de Madrid. Xou internacional de Nacha canta a Discepolo, però no només amb tangos de Discépolo, sinó que tangos de Discépolo, Cátulo Castillo i un tango de Carlos Gardel (El dia que em vulguis, a duo amb ell), a l'Argentina, Espanya, Mèxic i Veneçuela.
 Seixanta anys no és gens (Madrid, 2002). Espectacle de Nacha Guevara pels seus 60 anys en el Teatre Calderón de Madrid, l'espectacle no va seguir per problemes de la producció.
 Què em van a parlar d'amor (Las Palmas de Gran Canaria, 2002; Buenos Aires, Gira argentina, Mèxic, 2003, Puerto Rico i Xile 2004). Espectacle estrenat l'any 2002 a Las Palmas de Gran Canaria, estrenat un any després a Buenos Aires EN EL Teatre El Nacional, marcant el seu retorn a la Calli Corrents, després que hagi fet l'espectacle En el 2000 també. La vida en temps de tango i finalment a Puerto Rico ien Xile, actuant per primera vegada en aquest país, va ser la gira més llarga de tots els temps tira per Nacha Guevara, darrere de Nacha de nit (1975-1979, 1995-1996).
 Guevara Passion Vitale (Buenos Aires, Bogotà, Medellín i Quito, Argentina, Colòmbia i Equador, 2004). Anava a ser el comiat que em van a parlar d'amor, després d'actuar a Puerto Rico i Xile amb aquest mateix xou, però Nacha va voler crear un nou xou i així va néixer Guevara Passion Vitale estrenat primer en el Teatre El Nacional, després en el Teatre Astral, en Medellín, Bogotà i finalment a la ciutat de Quito, l'elenc estava conformat per Nacha Guevara i Lito Vitale.
 Nacha Guevara i Néstor Marconi Tango (Buenos Aires, 2004) Casino Trinellium, Unica Fúnción.
 El graduat (Buenos Aires, Argentina 2005). Espectacle de Nacha Guevara amb Felipe Colombo en el Teatre Metropolitan. Nacha Guevara en aquest espectacle no canta, sinó actua.
 Nacha torna al Cabaret (Buenos Aires, Argentina, 2005) Tribut a Tita Merello, va ser una reversió d'En el 2000 també. La Vida en temps de Tango. Sopa-Xou estrenat en el Feina Hotel Universe de Port Madero.
 Un país de revista (Buenos Aires, Argentina, 2006). En aquest espectacle Nacha és convidada per a aquest xou, on cantava 4 cançons, estrenat en el Teatre Metropolitan, Estel Convidat.
 No et prometo amor etern (al costat de Manuel Bandera, Buenos Aires, Argentina, 2007). Espectacle de Nacha Guevara al costat de Manuel Bandera en el Teatre Coliseu.
 Planeta Xou (Carlos Paz, Córdoba, Argentina, 2008). Estel Convidat.
 Eva: el gran musical argentí (Buenos Aires, Argentina, 2008 - 2009). Musical que va ser una reposició del musical estrenat l'any 1986 en el Teatre Maipo, després de 22 anys va tornar a pujar a escena com Eva Perón. L'obra va rebre 11 nominacions al Premi ACE dels quals va guanyar 8 + la distinció ACE d'OR per Nacha Guevara, Musical estrenat a la ciutat de la Plata, fent el seu debut en el Teatre Argentí de la Plata i a Buenos Aires (Calli Corrents, en la 2º que estrena un espectacle en el Teatre Lola Membrives, després d'Aquí estic (1984, quan va tornar de l'exili).
 Música i poesia (amb Alberto Favero) (Buenos Aires, Argentina, 2009) 8 Presentacions en La Rebotiga Club de Buenos Aires i gira cancel·lada per amenaça de gebris, després de la seva renúncia al càrrec de diputada.
 Molt més que dos (amb Alberto Favero) (2010) Espectacle dedicat al poema fet cançó Et vull del poeta uruguaià Mario Benedetti i per Nacha Guevara i Alberto Favero manifestant que són Molt més que dos, estrena a l'Uruguai a la ciutat de Punta de l'Est. A Argentina es va estrenar a les ciutats Rosario i Mar del Plata i a Espanya es va estrenar a les ciutats de Madrid, Vigo i Zaragoza. En Mar del Plata es va estrenar en el Teatre Auditorium i a Madrid, Espanya en el Teatre Fernán Gómez (Centre d'Art).
 Tita, una vida en temps de tango (Buenos Aires, Argentina, 2011). Espectacle que relata la vida de Tita Merello, una de les cantants de Tango més grans de l'Argentina, interpretada per Nacha Guevara en el Teatre Metropolitan.
 Com fa aquesta dona?! (2012) Espectacle que Nacha Guevara explica els seus secrets i com fa per estar tan jove, amb el seu estil de vida, Temporada en Mar del Plata i gira per la Costa Atlàntica, també estrenat pel país (Gira argentina) i per la ciutat de Montevideo, Uruguai. En Mar del Plata es va estrenar en el Teatre Auditorium.
 La veritable Nacha (2012) Gira Nacional (Argentina).
 L'Astres està de festa (2012) Revista, Temporada en Calli Corrents, Argentina (Teatre Astres).
 Nacha i Favero en el Sha (Molt més que dos) (Buenos Aires, Argentina, 2012) Úniques 2 Funcions en el Teatre Sha.
 Tango Feroç (Buenos Aires, Argentina, 2013) Única Funció, espectacle en el qual cada setmana hi havia un convidat. Nacha va assistir com convidada i va interpretar Jo et nomeno Llibertat, denominada Cançó Protesta.
 De Mà A mà (Entre Ríos, Argentina, 2013). Espectacle en el qual es trobava acompanyada per Nito Artaza, úniques dues funcions.
 Gires Mínimes (Quilmes, Buenos Aires, Argentina, 2013) Única Funció en el Teatre Municipal de Quilmes. (4 cançons).
 Les Cançons que mai vaig tornar a cantar (Mar del Plata, Buenos Aires, 2014) 2 Recitals en el Teatre del Mar.
 Glòries Argentines (Buenos Aires, Argentina, 2014) Cantant com a Tita Merello, com ella mateixa (Canta a Discepolo com el 1999 en el Club del Vi i en el Cementiri de Chacarita) i com Eva Perón amb un final emotiu, estrenat en el teatre Tango Porteño.
 "Stravaganza, sense regles per a l'amor" (Carlos Paz, província de Córdoba, Argentina,2016) temporada en el teatre Lúxor,cantant i actuant amb Fernando Denti (actor) i Eleonora Cassano.
 Les cançons que mai vaig tornar a cantar (Buenos Aires, 2016). Repetint el repertori de Mar del Plata 2014, Nacha va donar una única funció en el Teatre Rivadavia a benefici de la fundació Leoncito Donen.
 "Stravaganza, sense regles per a l'amor" (Buenos Aires, Argentina, 2017), temporada d'estiu a la ciutat de Buenos Aires, amb una producció de Flavio Mendoza i amb l'actuació de Felipe Colombo i el ball d'Eleonora Cassano.
 "Les cançons que mai vaig tornar a cantar" (La Rebotiga, Buenos Aires, Argentina, 2018)
 "Hello Dolly (musical)" (Teatre Astral, Buenos Aires, Argentina, 2019)

Premis i nominacions

Premi Konex

Premi Martín Fierro

Premis Clarín

Premi ACE

Premis VÓS

Referències 

Persones de Mar de Plata
Actors de cinema argentins
Actors de teatre argentins
Actors de sèries de televisió argentins
Cantants en castellà
Cantants argentins